Снейдерс — фамилия. Известные носители:
 Снейдерс, Петер (1943) — голландский дзюдоист.
 Снейдерс, Франс (1579—1657) — фламандский живописец.